Сква́рки — в физике элементарных частиц гипотетические бозоны, суперпартнёры (или зеркальные частицы, теневые частицы, счастицы) кварков, сфермионы, чьё существование постулируется в теориях суперсимметрии. Префикс «с-» () взят от слова «скалярный» (), как и для других суперпартнёров фермионов Стандартной модели, поскольку суперсимметрия связывает частицы, имеющие спин 1/2 (в частности кварки), со скалярными частицами (спин 0). Скварки обозначаются так же, как и сопряжённые с ними кварки, но с тильдой сверху ().

Скварки являются суперпартнёрами кварков. Эта группа включает верхний скварк, нижний скварк, очарованный скварк, странный скварк, истинный скварк (стоп-кварк, t-скварк, топ скварк) и прелестный скварк.

Согласно ряду вариантов суперсимметричных теорий, скварки доминировали на ранней стадии истории Вселенной, вместе со слептонами предположительно могли формировать Q-шары.

Поиск скварков входит в программу физических исследований Большого адронного коллайдера (в том числе детектора ATLAS), вероятность их рождения сравнима с вероятностью образования адронных струй (при одинаковых переданных импульсах). Также их поиск входит в программу Future Circular Collider.

Для моделей суперсимметрии SUGRA и CMMSM скварки легче 1,5 ТэВ уже закрыты.

Считается, что вначале в столкновении протонов рождаются сильновзаимодействующие суперчастицы — скварки или глюино.

Литература 
 The Large Hadron Collider: Harvest of Run 1 с. 423—429, 431, 433—438, 442, 444, 447, 448, 450, 453—455, 457—458, 504, 524 Опубликована монография по результатам LHC Run 1

Примечания

Ссылки 
 Суперсимметрия в свете данных LHC: что делать дальше? Обзор экспериментальных данных
 http://www.jinr.ru/section.asp?language=rus&sd_id=187
 http://theor.jinr.ru/~diastp/winter08/lectures/gladyshev/gladyshev.ppt
 https://web.archive.org/web/20120617060408/http://www.imp.uran.ru/ktm_lab/irkhin/sv2/Von_2_11.pdf
 Главы | Гости с темной стороны
 Поиски суперсимметрии на коллайдере принесли новую интригу
 Физика элементарных частиц в преддверии запуска Большого адронного коллайдера
 Больше, чем симметрия
 Суперсимметрия
 Теория струн
 Поиск суперсимметрии: результаты
 Масса хиггсовского бозона остается сложной для оценки величиной в минимальной суперсимметричной модели
 Теория струн
 Грядущие революции в фундаментальной физике
 Новости Большого адронного коллайдера Коллаборация CMS обнародовала первые результаты по поиску суперсимметрии
 Основные понятия и законы физики и свойства элементарных частиц материи
 Грядущие революции в фундаментальной физике
 Физика элементарных частиц в преддверии запуска Большого адронного коллайдера
 «Коллайдер». Глава из книги
 «Коллайдер». Глава из книги
 Новости Большого адронного коллайдера
 Суперсимметрия в свете данных LHC: что делать дальше?
 Новости Большого адронного коллайдера
 Суперсимметрия в свете данных LHC: что делать дальше?
 http://elementy.ru/trefil/string_theories?page_design=print Теория струн
 Мистерия обрезания Сверху вниз, или вперед к экзотике
 Фундаментальные частицы и взаимодействия Классификация элементарных частиц
 Экзотические частицы Суперсимметричные частицы (SUSY-частицы)
 Фундаментальные частицы и их взаимодействия Классификация элементарных частиц
 Единая теория электрослабых взаимодействий Стандартная модель Бозон Хиггса
 СИММЕТРИИ ПРИРОДЫ Суперсимметрия
 International Russian-Italian Project «RIM-PAMELA» с.68
 Суперсимметрия и объединение фундаментальных взаимодействий
 СИММЕТРИИ ПРИРОДЫ Суперсимметрия
 Бозон Хиггса открыт. Что дальше? Сценарий 1: суперсимметрия
 Грядущие революции в фундаментальной физике Суперсимметрия
 Правила сумм квантовой хромодинамики и статические свойства барионов в унитарных и кварковых моделях
 http://www.nanonewsnet.ru/news/2011/poiski-supersimmetrichnykh-chastits-poka-ne-dayut-rezultatov
 http://galspace.spb.ru/index67-1.html
 https://web.archive.org/web/20070420190211/http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1179521
 Что надеются увидеть физики?

Бозоны
Суперсимметрия
Нестабильные элементарные частицы
Элементарные бозоны